Le bombardement de Larache peut faire référence à :
 Bombardement de Larache (1765)
 Bombardement de Larache (1829)
 Bombardement de Larache (1860)